Сезон 2022/23 на Втора Бундеслига е 49-тия сезон на лигата. Започва на 15-ти юли 2022 г. и редовния сезон ще завърши на 28-ми май 2023 г.

Промени

Отбори, спечелили промоция от Трета Бундеслига 
 Магдебург
 Айнтрахт (Брауншвайг)
 Кайзерслаутерн

Отбори, отпаднали от Първа Бундеслига 
 Арминия (Билефелд)
 Гройтер Фюрт

Отбори, спечелили промоция за Първа Бундеслига 
 Шалке
 Вердер Бремен

Отбори, отпаднали в Трета Бундеслига 
 Динамо (Дрезден)
 Ерцгебирге
 Инголщат

Отбори

Класиране

Източници 
 Данните за класирането са от www.flashscore.bg

Втора Бундеслига
Сезон 2022/23 във футбола